Исмаи́л, Измаил, Ишмаэль () — мужское имя арабского происхождения, буквальное значение — «Да услышит Бог». Имя Исмаил популярно у народов, исповедующих ислам.

Известные носители 
 Исмаил — исламский пророк, сын пророка Ибрахима (Авраама), отождествляется с ветхозаветным патриархом Измаилом.
 Исмаил ибн Джафар (719—?) — имам исмаилитов.
 Исмаил Самани (849—907) — эмир из династии Саманидов, основатель феодального государства в Средней Азии.
 Абу-ль-Фида Исмаил ибн Али (1273—1331) — арабский историк и географ.
 Исмаил I (1487—1524) — шахиншах Ирана, основатель династии Сефевидов.
 Исмаил (султан Марокко) (Мауля Исмаил) (ок. 1646—1727) — султан Марокко из династии Филалидов (Алавитов).
 Мулай Исмаил ибн Шериф — султан Марокко с 1672 по 1727 год.
 Кемали, Исмаил (1844—1918) — албанский политик и государственный деятель.
 Гаспринский, Исмаил (1851—1914) — крымскотатарский общественный деятель, публицист, педагог, один из идеологов джадидизма.
 Сабри, Исмаил (1854—1923) — египетский поэт.
 Севюк, Исмаил Хабиб (1892—1954) — турецкий писатель, литературовед.
 Идаятзаде, Исмаил Гусейн оглы (1901—1951) — азербайджанский советский актёр, режиссёр, народный артист Азербайджанской ССР.
 Азхари, Исмаил (1902—1969) — государственный деятель и политик Республики Судан.
 Османлы, Исмаил Осман оглы (1902—1978), актёр, народный артист СССР (1974).
 Кадаре, Исмаил (род. 1936) — албанский писатель.
 Хания, Исмаил (род. 1962) — один из лидеров политического крыла движения «Хамас».
 Халинбеков, Исмаил Магомедович (род. 1985) — российский футболист.

Фамилии 
 Исмаилов
 Исмагилов
 Измайлов

Мужские имена
Арабские имена